Новый Олов — село в Чернышевском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Новооловское».

География 
Находится в юго-западной части района в верховьях реки Олов на расстоянии примерно 34 километров (по прямой) на запад-северо-запад от поселка Чернышевск.

Климат 
Климат резко континентальный. Средняя температура в июле +16…+20 °С (максимальная +37°С), в янв. −26… −30 °С (абс. минимум −57 °С). Осадков выпадает 300—350 мм/год. Вегетационный период продолжается от 130 до 150 дней.

 Часовой пояс

История 
Официальный год основания села 1774.По другим данным основано крестьянами в середине XVIII века. В казачье сословие по военной реформе 1851 крестьяне села не были переведены из-за малых земельных наделов, не позволяющих иметь все необходимое для службы казака. В период советской власти работали колхозы «Путь бедноты», им. Ф. А. Погодаева, совхозы «Оловский» и «Новооловский» (правопреемник ТОО «Северное», позже СПК "Северный).

Население 
Постоянное население составляло 387 человек в 2002 году (русские 99 %), 328 человек в 2010 году.

Инфраструктура 
Имеется основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Чернышевского района